Afra Bianchin – architetta, designer e restauratrice italiana
 Antonio Bianchin – vescovo cattolico italiano
 Elisabetta Bianchin – schermitrice italiana
 Gianfranco Bianchin – ciclista su strada italiano
 Luca Bianchin – ex nuotatore italiano
 Wayne Bianchin – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano